Leofric, parfois francisé en Léofric, est un nom vieil-anglais composé des éléments  « ami » et  « royaume ».

 Leofric (mort en 1057) est comte de Mercie dans la première moitié du .
 Leofric (mort en 1072) est évêque de Crediton et de Cornouailles de 1046 à 1050, puis d'Exeter de 1050 à sa mort.

Anthroponyme anglo-saxon